Upstate (wörtlich „Oberstaat“) wird in den Vereinigten Staaten, und zwar vor allem an der Ostküste, als Bezeichnung für den Teil eines Staates verwendet, der nördlich und vom Ozean entfernt liegt:

 Upstate New York, die gebräuchlichste Verwendung
 Upstate South Carolina, nordwestlicher Teil des Staates South Carolina
 Upstate Maine

Eine besondere Situation herrscht in Kalifornien, wo als Upstate California nicht die sehr lange Binnenregion, sondern – ungeachtet seiner Entfernung zum Meer – der nördliche Teil bezeichnet wird.

Einzelnachweise 

Geographie (Vereinigte Staaten)
Choronym